Алекса́ндра Алексе́евна Австри́йская (род. 30 октября 2000, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Мастер спорта России по фигурному катанию на коньках.

В ноябре 2016 года завоевала бронзовую медаль на турнире Претендентской серии ИСУ Кубок Варшавы.

По состоянию на 2 мая 2018 года занимает 75-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография 
Родилась 30 октября 2000 года в Москве. Начала заниматься фигурным катанием в 2005 году. Клуб — ЦСКА (Москва).

Семья 
Александра — дочь Марины Австрийской, советской фигуристки, выступавшей в парном катании.

Спортивные результаты 
CS: ISU Challenger Series

Примечания

Ссылки 
 
 Александра Австрийская  на сайте ЦСКА
 
  на Fskate.ru

Фигуристы России
Родившиеся в Москве
Мастера спорта России